

Парадайз-Веллі — місто, штат Аризона
 Парадайз-Веллі — переписна місцевість, штат Невада